Doliolina är ett släkte av ryggsträngsdjur. Doliolina ingår i familjen tunnsalper. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tunnsalper
Doliolina